Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2011 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 20 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Kim Clijsters, tête de série , déclare forfait après s'être de nouveau blessée à la cheville droite lors de l'Unicef Open. Elle est remplacée a lucky loser par la Canadienne Stéphanie Dubois.
 Sabine Lisicki, détentrice d'une wild card, atteint les demi-finales.
 Fait rare, à la fin du tournoi, la meilleure Américaine ne se trouve pas plus haute qu'à la .
 Maria Sharapova atteint la finale sans perdre un set.
 Première victoire en Grand Chelem pour Petra Kvitová, qui dispose facilement de la Russe en 2 sets.

Dotation et points

Parcours

Points des têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Éva Asderáki (arbitre)

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2011
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 2011
Tennis en juin 2011
Tennis en juillet 2011